Николай Федорович Сорока —(р.  в с. Осинники, Дмитровичский сельсовет (Брестская область), Каменецкий район, Брестская область, Белорусская ССР, СССР ) — белорусский

Биографические сведения 

В 1972 г. с отличием окончил лечебный факультет Минского государственного медицинского института. С 1975 года по настоящее время работает в УО «Белорусский государственный медицинский университет», где прошел путь от аспиранта до заведующего кафедрой. В 1995 году присвоено ученое звание профессора.

В 1978 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 1992 г. – на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Научный интерес 
Н.Ф.Сорока является специалистом  в области терапии и ревматологии, один из ведущих ученых в области клинической медицины, внесший значительный вклад в разработку новых методов диагностики и лечения заболеваний внутренних органов.  Основные научные работы фундаментального и прикладного характера выполнены в области ревматологии и посвящены изучению факторов риска, иммунологических процессов, клинических проявлений, диагностике и способам лечения ревматических заболеваний. Им сформулирована
 оригинальная концепция биохимической гетерогенности ревматоидного артрита
 проведены крупные исследования по изучению:
 гормонального и иммунологического статуса
 иммуногенетических маркеров
 роли апоптоза лимфоцитовпри системных заболеваниях соединительной ткани
 донозологической стадии ревматоидного артрита
 роли вирусных и бактериальных  инфекций при заболеваниях суставов
  использованию клинических и лабораторных методов в диагностике системных заболеваний соединительной ткани и заболеваний суставов,
 изучению факторов активности и разработке методов замедления прогрессирования волчаночного нефрита
 применению генно-инженерных биологических препаратов в ревматологии
 изучению биомаркеров и побочных реакций лекарственных средств
 механизмов действия и внедрению  новых лекарственных средств для лечения заболеваний суставов.
Им впервые выявлены генетические и инфекционные факторы,значительно повышающие риск развития вторичного амилоидоза при ревматоидном артрите, предложен способ профилактики данного осложнения, разработана концепция ревматоидного артрита, ассоциированного с хламидийной инфекцией,  установлена этиология и предложеныпринципиально новые подходы к лечению синдрома Стилла у взрослых. Ряд значимых исследований выполнены в области пульмонологии (оценка степени тяжести пневмоний, антибиотикотерапия пневмоний, эфферентные методы лечения бронхиальной астмы), кардиологии (роль альфа-фактора некроза опухоли при хронической сердечной недостаточности, диагностика и лечение миокардитов), гастроэнтерологии (суточная рН-метрия, фармакоэкономика в лечении дуоденальных язв) и гематологии (артропатии при гемофилии).

Научная и педагогическая деятельность 
Под руководством  Н.Ф.Сороки защищено 23 кандидатских и 3 докторских диссертации. В настоящее время осуществляет руководство 1 докторской и 4 кандидатскими диссертациями. Автор более 600 научных работ, в том числе 22 монографий, руководств и справочников, 10 брошюр, 11 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством успешно  выполнено 15 проектов в рамках ГНТП. В практику здравоохранения внедрил ряд новых методов диагностики и лечения. Министерством здравоохранения утверждено более 20 инструкций по применению  и методических рекомендаций. Опытный и высококвалифицированный клиницист в области терапии. На протяжении 20 лет является руководителем республиканского центра ревматологии, в течение 15 лет был главным внештатным ревматологом Минздрава. Автор типовых учебных программ для студентов медицинских университетов страны по учебным дисциплинам «Внутренние болезни» и «Клиническая иммунология, аллергология». Активен в пропаганде достижений науки и медицинских знаний в периодической печати. О высоком  международном научном авторитете профессора Н.Ф.Сороки в области терапии свидетельствует избрание его Почетным членом ассоциации ревматологов России, Украины и Польши, Почетным членом американского колледжа интернистов,  ассоциации интернистов  Польши. Академией медицинских наук Украины награжден золотой медалью академика Н.Д. Стражеско (2009).

Научно-организационная  работа 
Н.Ф.Сорока ведет большую научно-организационную  работу:
 В течение 6 лет был членом президиума ВАК Беларуси.
Является
 председателем Белорусского общества терапевтов
 членом правления республиканского общества кардиологов
 членом Правления Ассоциации ревматологов России
 членом  совета по защите докторских диссертаций
 председателем методической комиссии терапевтических дисциплин в БГМУ
 председателем комиссии по изданию учебной медицинской литературы при Министерстве образования
 членом редколлегий или редакционных советов медицинских журналов
 «Здравоохранение»
 «Медицинские новости»
 «Рецепт»
 «Проблемы здоровья и экологии»
 «ARSMedica» (Беларусь)
 «Научно-практическая ревматология» (Россия)
 «Украинский ревматологический журнал» (Украина)
 «Rheumatology» (Польша)
 «InternationalJournalofBiomedicine» (США).

Награды и знаки отличия 
Награждён Почётными грамотами
 Совета Министров, Национального собрания
 Госкомитета по науке и технологиям
 ВАК Беларуси
 Министерства здравоохранения и Министерства образования Республики Беларусь.
Имеет почетные знаки
 «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» (2000)
 «Отличник печати Республики Беларусь» (2009)
 Дважды был удостоен персональной надбавки Президента Республики Беларусь за выдающийся вклад в развитие здравоохранения Республики Беларусь.

Литература 
 Республика Беларусь : энциклопедия. [В 7 т.]. Т. 7. — Минск, 2008.

Ссылки 
 страница профессора Сороки на сайте БГМУ
 страница 2й кафедры внутренних болезней БГМУ

Врачи Белоруссии
Доктора медицинских наук